Виљаермоса има више значења:

 Виљаермоса
 Виљаермоса (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виљаермоса (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса, Рејмундо Енрикез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљаермоса (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виљаермоса (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виљаермоса (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виљаермоса, насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Виљаермоса (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виљаермоса (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виљаермоса (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Виљаермоса, Ранчо (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику